Дровяна́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

Россия 
 Дровяная улица — улица в Костроме.
 Дровяная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Дровяная улица — исчезнувшая улица в Екатеринбурге.

См. также 
 Дровяной переулок
 Дровяная площадь
 Дровяная